България участва на зимните олимпийски игри в Кортина д'Ампецо през 1956 година, като това е четвъртата зимна олимпиада, на която страната взима участие.

За пръв път жена участва в отбора на България.

Ски алпийски дисциплини 
Мъже

Ски бягане 
Мъже

Жени

Източници 
 Official Olympic Reports
 Olympic Winter Games 1956, sports-reference.com 

България на зимните олимпийски игри